Кірс — місто в Росії у Кіровській області.
 Урмас Кірс (*1966) — естонський футболіст та футбольний тренер.